Búrfell, toponyme islandais signifiant « la montagne du cellier », peut désigner plusieurs montagnes notables en Islande :

 la Búrfell dans les municipalités d'Árneshreppur et Kaldrananeshreppur de la région de Vestfirðir ;
 la Búrfell dans la municipalité de Bláskógabyggð de la région de Suðurland ;
 la Búrfell dans la municipalité de Grímsnes- og Grafningshreppur de la région de Suðurland ;
 la Búrfell dans la municipalité de Hafnarfjörður de la région de Höfuðborgarsvæðið ;
 la Búrfell dans la municipalité de Ísafjarðarbær de la région de Vestfirðir ;
 la Búrfell dans la municipalité de Mýrdalshreppur de la région de Suðurland ;
 la Búrfell dans la municipalité de Norðurþing de la région de Norðurland eystra ;
 la Búrfell dans la municipalité de Skeiða- og Gnúpverjahreppur de la région de Suðurland ;
 la Búrfell dans la municipalité de Skútustaðahreppur de la région de Norðurland eystra ;
 la Búrfell dans la municipalité de Snæfellsbær de la région de Vesturland ;
 la Búrfell dans la municipalité de Tjörneshreppur de la région de Norðurland eystra ;
 la Búrfell dans la municipalité de Vesturbyggð de la région de Vestfirðir ;